Qolleh-ye Siah kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qolleh-ye Sīāh (bergstopp i Khorasan, lat 35,80, long 59,48), 
 Qolleh-ye Sīāh (bergstopp i Khorasan, lat 33,45, long 57,49), 
 Qolleh-ye Sīāh (bergstopp i Fars), 

Robotskapade Iranförgreningar